Segredo
 Segredo (minissérie)
 Segredo (Rio Grande do Sul)

Música 
 Segredo (álbum) — de Amália Rodrigues
 Segredo (canção de Hori)
 Segredo (canção de Manu Gavassi)
 Segredo —  canção em Sim (álbum de Sandy)
 Segredos (álbum) — de João Pedro Pais

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos